James Wright, Jimmy Wright
 James Wright (1927–1980) – amerykański poeta 
 James Wright (ur. 1986) – brytyjski żużlowiec
 Jimmy Wright (ur. 1923) – brytyjski żużlowiec